Андру́сов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Андрусов, Дмитрий Николаевич (1897—1976) — русский и словацкий геолог (сын Н. И. Андрусова).
 Андрусов, Леонид (1896—1988) — немецкий химик русского происхождения, автор способа получения синильной кислоты («процесс Андрусова»).
 Андрусов, Леонид Иванович (1875—1930) — русский поэт, переводчик.
 Андрусов, Николай Иванович (1861—1924) — русский геолог, минералог, палеонтолог (отец Д. Н. Андрусова).